La Coppa del Mondo di scacchi femminile 2021 (nome ufficiale FIDE Women's World Cup 2021) è stata la prima edizione femminile della Coppa del Mondo. Il torneo a eliminazione diretta si è svolto a Soči, in Russia, dal 10 luglio al 4 agosto del 2021. Le partecipanti sono state 103, le prime tre classificate acquisivano il diritto di partecipare al Torneo dei candidati femminile 2022, competizione che stabilva la sfidante per il titolo mondiale femminile 2023.

Il torneo è stato vinto dal grande maestro russo Aleksandra Kostenjuk, che ha battuto in finale la connazionale Aleksandra Gorjačkina per 1,5 a 0,5. La vincitrice della Coppa del Mondo, le semifinaliste Anna Muzyčuk e Tan Zhongyi si sono qualificate al torneo dei candidati. La Gorjačkina, in qualità di sfidante uscita sconfitta dal match mondiale del 2020, era invece già qualificata.

Il direttore arbitrale era l'arbitro internazionale francese Laurent Freyd, le partite si disputavano all'interno del complesso Galaxy Entertainment And Leisure Complex del Gazprom Mountain Resort di Karasnaja Poljana. L'evento venne organizzato in concomitanza con la Coppa del Mondo 2021, che si teneva nello stesso luogo.

Criteri di ammissione 
Sono qualificati alla Coppa del Mondo i seguenti profili:
Le quattro semifinaliste del Campionato del mondo femminile di scacchi 2018 - Ju Wenjun, Kateryna Lahno, Aleksandra Kostenjuk, Marija Muzyčuk.
Le campionesse juniores del 2018 e del 2019 - Aleksandra Maltsevskaya, Polina Šuvalova.
Ammesse dai tornei zonali e dai campionati continentali femminili del 2018 e del 2019, con la seguente distribuzione per continente:
Europa: 28 partecipanti.
Americhe: 8 partecipanti.
Asia e Oceania: 12 partecipanti.
Africa: 3 partecipanti.
Non qualificate ai punti 1 e 2 che hanno la miglior media Elo degli ultimi 12 mesi da agosto 2019 a luglio 2020 - 5 giocatrici: Hou Yifan, Humpy Koneru, Anna Muzyčuk, Dronavalli Harika, Tan Zhongyi.
Scelte dalle singole federazioni. Federazioni classificate in base alla loro media Elo (massimo 15 per continente) - 39 partecipanti.
Wild card del Presidente della FIDE - 1 partecipante: Amina Mezioud.
Wild card dagli organizzatori - 1 partecipante: Anna Afonasieva.

Criteri di sostituzione 
I criteri per sostituire un avente diritto in caso di rinuncia sono i seguenti:
Per i casi 1, 2, 4, i sostituti verranno pescati scorrendo la classifica del punto 4.
Negli altri casi i giocatori verranno pescati dai loro rispettivi eventi di qualificazione.

Formula 
Ogni turno prevedeva dei mini-match di due gare. Il primo turno ammetteva 78 giocatrici, le 39 vincitrici dei match si sono aggiunte a 25 testa di serie che sono entrate nella competizione direttamente al secondo turno. Dal secondo turno si è proseguito dai trentaduesimi di finale sino alla finale.

Tempo di gioco 
Il tempo a disposizione per ciascun giocatore è stato di 90 minuti per le prime 40 mosse, 30 minuti aggiunti dopo la 40ª, 30 secondi di incremento a mossa da mossa 1.

Spareggi 
Gli spareggi in caso di parità erano a blocchi di due. Soltanto se uno di questi blocchi non era decisivo si sarebbe passati a quello successivo:
 due partite rapid a 25 minuti, 10 secondi di incremento a mossa da mossa 1.
 due partite blitz a 10 minuti, 10 secondi di incremento a mossa da mossa 1.
 due partite blitz a 5 minuti, 3 secondi di incremento a mossa da mossa 1.
 una partita sudden death in cui il bianco ha 5 minuti e il nero 4, ma il nero vince anche con la patta. Entrambi i colori avevano 2 secondi di incremento a mossa da mossa 61.

Patta d'accordo 
Non si poteva richiedere la patta prima di mossa 30.

Partecipanti 
Le iniziali 4 partecipanti scelte dalla Federazione Internazionale sono salite a 8 in seguito alle defezioni dei qualificati della zona 3.5 e di alcune federazioni nazionali aventi diritto a una partecipante che non hanno comunicato la scelta di una loro tesserata. Fra le defezioni importanti si registrano quelle della Campionessa del mondo 2020 Ju Wenjun, della già campionessa del mondo e numero 1 della classifica mondiale donne Hou Yifan, della numero 3 al mondo della classifica femminile Humpy Koneru. Della federazione cinese era presente in questa edizione della Coppa del Mondo soltanto Tan Zhongyi. Le iscritte hanno la categoria di grande maestro, tranne dove esplicitamente specificato, il punteggio Elo è quello della lista FIDE di giugno 2021.

{| class="wikitable sortable"
|+
!Nr.
!Nome
!Elo
!Qualificazione
|-
|1
|
|2593
|CE18
|-
|2
|
|2546
|CM18
|-
|3
|
|2544
|CM18
|-
|4
|
|2535
|ME
|-
|5
|
|2524
|CE18
|-
|6
|
|2515
|ME
|-
|7
|
|2510
|ME
|-
|8
| 
|2500
|CAS19
|-
|9
| 
|2494
|CE19
|-
|10
| 
|2494
|Z3.1
|-
|11
|
|2491
|FN
|-
|12
| 
|2476
|J19
|-
|13
| 
|2473
|CE18
|-
|14
|
|2472
|CM18
|-
|15
| 
|2472
|S Ju Wenjun
|-
|16
|
|2470
|CE18
|-
|17
| 
|2469
|S Hou Yifan
|-
|18
|
|2463
|WF
|-
|19
|
|2459
|CE19
|-
|20
|
|2456
|CE18
|-
|21
| 
|2448
|S Humpy Koneru
|-
|22
| 
|2446
|CE19
|-
|23
| 
|2443
|CE18
|-
|24
|
|2442
|WF
|-
|25
| 
|2440
|FN
|-
|26
|
|2438
|CE18
|-
|27
|
|2436
|CE18
|-
|28
| 
|2430
|CE18
|-
|29
| 
|2430
|FN
|-
|30
|
|2429
|CE18
|-
|31
| 
|2428
|WF
|-
|32
| 
|2421
|FN
|-
|33
| 
|2418
|WF
|-
|34
| 
|2418
|CE18
|-
|35
| 
|2417
|CE18
|-
|36
| 
|2415
|CE19
|-
|37
| 
|2413
|FN
|-
|38
| 
|2413
|FN
|-
|39
| 
|2411
|FN
|-
|40
|
|2407
|FN
|-
|41
|
|2404
|FN
|-
|42
| 
|2404
|CE18
|-
|43
| 
|2403
|CE19
|-
|44
| 
|2399
|FN
|-
|45
| 
|2395
|CE19
|-
|46
|
|2393
|CE19
|-
|47
| 
|2393
|FN
|-
|48
| 
|2391
|Z3.7
|-
|49
| 
|2390
|J18
|-
|50
| 
|2389
|FN
|-
|51
| 
|2388
|CAM18
|-
|52
| 
|2382
|FN
|-
|53
| 
|2379
|CE19
|-
|54
| 
|2379
|CE19
|-
|55
| 
|2370
|CAS18
|-
|56
| 
|2369
|FN
|-
|57
| 
|2363
|CE18
|-
|58
| 
|2362
|FN
|-
|59
| 
|2360
|Z3.3
|-
|60
|
|2358
|FN
|-
|61
| 
|2358
|Z2.1
|-
|62
| 
|2357
|CE19
|-
|63
| 
|2355
|FN
|-
|64
| 
|2346
|FN
|-
|65
| 
|2344
|WF
|-
|66
| 
|2341
|CE19
|-
|67
| 
|2339
|FN
|-
|68
| 
|2335
|FN
|-
|69
| 
|2323
|WO
|-
|70
| 
|2321
|FN
|-
|71
| 
|2317
|FN
|-
|72
| 
|2316
|Z2.1
|-
|73
| 
|2309
|CE19
|-
|74
| 
|2301
|CE19
|-
|75
| 
|2299
|Z3.6
|-
|76
| 
|2278
|FN
|-
|77
| 
|2276
|WF
|-
|78
| 
|2273
|Z3.4
|-
|79
| 
|2262
|Z2.3
|-
|80
| 
|2257
|CAM19
|-
|81
| 
|2256
|CE19
|-
|82
| 
|2229
|FN
|-
|83
| 
|2201
|FN
|-
|84
| 
|2191
|FN
|-
|85
| 
|2189
|FN
|-
|86
| 
|2182
|FN
|-
|87
| 
|2182
|CAF19
|-
|88
| 
|2179
|FN
|-
|89
| 
|2170
|Z2.5
|-
|90
| 
|2106
|FN
|-
|91
| 
|2083
|FN
|-
|92
| 
|2076
|CAF19
|-
|93
| 
|2072
|FN
|-
|94
| 
|2071
|Z2.2
|-
|95
| 
|2071
|WF
|-
|96
| 
|2061
|FN
|-
|97
| 
|2046
|FN
|-
|98
| 
|2035
|FN
|-
|99
| 
|2015
|CAF19
|-
|100
| 
|2013
|Z2.4
|-
|101
| 
|2009
|Z3.2
|-
|102
| 
|1863
|Z3.2
|-
|103
| 
|1835
|FN
|}

Legenda
CAF19: Campionato africano 2019.
CAM18, CAM19: Campionati americani 2018 e 2019.
CAS18, CAS19: Campionati asiatici e oceaniani 2018 e 2019.
CE18, CE19: Campionati europei 2018 e 2019.
CM18: Qualificate dal Campionato del mondo femminile del 2018 (eliminazione diretta).
FN: Federazioni nazionali.
J18 e J19: campionesse under 20 del 2018 e del 2019.
ME: Media Elo.
S: Sostituzioni.
WF: Wild card della FIDE.
WO: Wild card degli organizzatori.
Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.6, Z3.7: Tornei zonali.

Tabellone

1º-4º turno, sezione 1

1º-4º turno, sezione 2

1º-4º turno, sezione 3

1º-4º turno, sezione 4

1º-4º turno, sezione 5

1º-4º turno, sezione 6

1º-4º turno, sezione 7

1º-4º turno, sezione 8

Tabellone finale

Note 
Esplicative

Riferimenti

Voci correlate 
Coppa del Mondo di scacchi femminile
Torneo dei candidati femminile
Campionato del mondo femminile di scacchi

Collegamenti esterni 
 

Qualificazioni ai campionati del mondo di scacchi
Scacchi nel 2021
Scacchi in Russia
Competizioni sportive a Soči